Nanton kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Nanton, kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Kanada 

 Nanton (ort i Kanada), Alberta, 

Robotskapade Kanadaförgreningar